Вос, Восс, Де Восс, Девос — фамилия и топоним германского происхождения, распространённые в Нидерландах, Бельгии (среди германоязычных фламандцев), Скандинавии, среди потомков голландских колонистов в США, а также в других странах.

Вос

Фамилия 
 Вос, Вим (род. 1957) — нидерландский перкуссионист.
 Вос, Ингмар (род. 1986) — нидерландский легкоатлет-многоборец.
 Вос, Кэтлин (род. 1974) — американский экономист.
 Вос, Марианна (род. 1987) — нидерландская велогонщица.
 Вос, Мария (1824—1906) — нидерландская художница, мастер натюрмортов.
 Вос, Харри (1946—2010) — нидерландский футболист.

Топоним 
 Вос (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.

Аббревиатура 
 ВОС — Всероссийское общество слепых
 ВОС — Взаимодействие открытых систем
 WOS (Weekend OpenSpace) — интернет-издание о культуре и жизни в России, работавшее в 2012—2016 годах.
 WoS (Web of Science) — поисковая платформа, объединяющая базы данных публикаций в научных журналах и патентов.

Восс

Фамилия 
 Восс, Август Эдуардович (1916—2004) — латвийский советский партийный и государственный деятель.
 Восс, Джеймс Шелтон (род. 1949) — американский астронавт.
 Восс, Дженис Элейн (1956—2012) — американская астронавтка.
 Восс, Зои (род. 1990) — американская порноактриса.
 Восс, Исаак (1618—1689) — нидерландский филолог и библиофил, собиратель рукописей.
 Восс, Нильс (1886—1969) — норвежский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.

Аббревиатура 
 ВОСС — волоконно-оптическая система связи, см. Волоконно-оптическая линия передачи

Де Вос

Фамилия 
Известные носители фамилии (в хронологическом порядке):
 Мартин де Вос (1532—1603) — фламандский художник.
 Виллем де Вос (1593—1629) — фламандский художник, племянник Мартина де Воса.
 Корнелис де Вос (1585—1651) — фламандский художник.
 Пауль де Вос (1690-е — 1678) — фламандский художник-анималист, младший брат Корнелиса де Воса.
 Исидор Де Вос (1850—1856) — бельгийский композитор.
 Франц Де Вос (1856—1919) — бельгийский пианист и композитор, младший брат Исидора де Воса.
 Де-Вос-Соболева, Елена Викторовна (1875—1945) — русская оперная певица фламандского происхождения.
 Ян Де Вос (1893—1958) — нидерландский футболист.
 Люк Де Вос (1962—2014) — бельгийский певец.
 Джейсон Де Вос (род. 1974) — канадский футболист.

Девос

Фамилия 
 Девос, Бетси (урождённая Элизабет Принс; род. 1958) — американский политик, миллиардер, филантроп и образовательный активист.
 Девос, Леон (1896—1958) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Девос, Пауль (1911—1981) — бельгийский шахматист.
 Девос, Ричард (1926—2018) — американский предприниматель, миллиардер, основатель Amway.

См. также